In ingegneria elettrica una rete elettrica di potenza può essere considerata come un insieme di elementi connessi tra di loro in vario modo, con lo scopo di sfruttare la generazione di energia elettrica per poter distribuire poi la medesima energia a uno o più utilizzatori (utenti della rete elettrica di potenza).

Considerando la generazione come inizio e l'utenza come fine della rete elettrica di potenza si possono distinguere:

il sistema di generazione dell'energia elettrica (costituito dalle centrali elettriche di generazione);
il sistema di trasporto dell'energia elettrica (costituito dalle linee elettriche di trasmissione dell'energia);
il sistema di distribuzione dell'energia elettrica (rappresentano la parte terminale della rete elettrica di potenza).

Si distingue dalle reti elettriche a bassa potenza o energia che sono tipicamente gli impianti elettrici degli edifici.

Voci correlate
 Rete elettrica

Ingegneria elettrica
Impianti elettrici